Боаделья-дель-Ампурдан (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда.

Население

Примечания

Муниципалитеты Жироны